Осечно — село в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Село расположено между двух озер Судомля и Клещино в 33 км на восток от города Вышний Волочек.

История 
В 1795 году в селе была построена каменная Троицкая церковь с 5 престолами, распространена в 1820 году.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Осеченской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года село являлось центром Осеченского сельсовета Вышневолоцкого района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Дятловского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Троицы Живоначальной (1795).

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района